Стони — индейское племя в Канаде.
 Стони — язык племени Стони.
 Стони, Джордж Джонстон (1826—1911) — ирландский физик и математик.

См. также 
 Стоны (народ),  — племя в составе эвганеев на северо-востоке Альп